Stati Uniti d'America
 The Plains – census-designated place della Contea di Athens, Ohio
 The Plains – città della Contea di Fauquier, Virginia

en:The Plains